Villaines est le nom de différentes communes françaises :
 Villaines-en-Duesmois, commune de la Côte-d'Or
 Villaines-la-Carelle, commune de la Sarthe
 Villaines-la-Gonais, commune de la Sarthe
 Villaines-la-Juhel, commune de la Mayenne
 Villaines-les-Prévôtes, commune de la Côte-d'Or
 Villaines-les-Rochers, commune d'Indre-et-Loire
 Villaines-sous-Bois, commune du Val-d'Oise
 Villaines-sous-Lucé, commune de la Sarthe
 Villaines-sous-Malicorne, commune de la Sarthe

Toponymes paronymes 
 
 Villennes-sur-Seine, commune des Yvelines
 Vaux-Villaine, commune des Ardennes

Personnalités 
 Pierre de Villaines, évêque français du 
 Pierre le Bègue de Villaines, noble et militaire français   

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France